Михаил Сибирцев:
 Сибирцев, Михаил Георгиевич (род. 1952) — советский лыжник и биатлонист.
 Сибирцев, Михаил Иванович (1822—1912) — преподаватель естествознания в семинарии. Отец Сибирцевых И. М., Н. М. и Е. М.